Quinto Fúlvio Flaco, cônsul romano por quatro vezes, em 237, 224, 212 e 209 a.C..
 Quinto Fúlvio Flaco (cônsul em 180 a.C.), cônsul sufecto em 180 a.C., neto do anterior..
 Quinto Fúlvio Flaco (cônsul em 179 a.C.), cônsul em 179 a.C..

Desambiguações de antropônimos